Beelen steht für:

 Beelen, eine Gemeinde im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen

Beelen ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm Beelen (1707–1766), Bürgermeister von Aachen
 Sven Beelen (* 1990), belgischer Cyclocrossfahrer

Siehe auch:
 Behlen